Ничеговка — название населённых пунктов на Украине:

 Ничеговка — село в Маневичском районе Волынской области.
 Ничеговка — село в Козелецком районе Черниговской области.